In 2010 werd het 64ste Campeonato Paulista Série A2 gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 13 januari tot 2 mei. Linense werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
Er werd beslist om dit jaar geen finale te spelen tussen de twee groepswinnaars. De groepswinnaar met het beste resultaat in de eerste fase werd tot kampioen uitgeroepen.

Groep A

Groep B

Kampioen

Zie ook
Campeonato Paulista 2010

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista A2